Термин ДТД има више значења.
 Канал Дунав—Тиса—Дунав
 Дефиниција типа документа